Пётр Овсянкин:
 Овсянкин, Пётр Леонтьевич (1824—1888) — мемуарист, контр-адмирал, исследователь Тихого и Северного Ледовитого океанов.
 Овсянкин, Пётр Максимович (1925—2015) — полный кавалер ордена Славы.